Stanzel est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1923), théoricien littéraire autrichien
 (né en 1973), secrétaire de presse américain
 (né en 1948), diplomate et ambassadeur allemand

Voir aussi

Homonymie de patronyme